Antennaria dioica var. rosea puede referirse a la:
descrita por (Greene) D.C.Eat. en 1871 es la Antennaria rosea subsp. rosea
descrita por Cockerell en 1889 es la Antennaria dioica'' de Gaertn.